Mesteacănu se poate referi la:

Mesteacănu, Sălaj
Mesteacănu, Vrancea

Vezi și 
Mesteacăn (dezambiguizare)
Mestecăniș (dezambiguizare)